Jabil Circuit, Amerikaanse elektronica producent 
 Japan Basketball League
 JBL (geluidsapparatuur), Amerikaanse producent van geluidsapparatuur, tegenwoordig onderdeel van Harman International Industries
 John Layfield (John "Bradshaw" Layfield), Amerikaans professioneel worstelaar
 Jura-Bern-Luzern-Bahn, voormalige Zwitserse spoorwegonderneming